Amalus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Johan Schönherr 1825. Amalus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Amalus